A gyorsasági kajak-kenu Európa-bajnokság az Európai Kajak-kenu szövetség (ECA) szervezésében évente megrendezésre kerülő kajak-kenu verseny. 2004 óta évente rendezik.

Európa-bajnokságok 

Forrás:

 A parakenu szakág 2013-tól a verseny része – http://www.europecanoeevents.com/events/results
 https://www.britishcanoeing.org.uk/news/2018/another-gold-and-three-silver-at-paracanoe-european-championships-sees-gb-dominate-the-medal-table - 2014 Paracanoe
 Eredmények 1933-tól 1969-ig: https://web.archive.org/web/20171001114105/http://www.canoeresults.eu/view-results/sprint

Éremtáblázatok

Országonként (1997-2018) 
Az éremtáblázat az 1997-től lépett érvénybe. Az adatok a 2018-os gyorsasági kajak-kenu Európa-bajnokság után lettek frissítve.

Versenyzőnként (1997-2011) 
Ez a táblázat a kajak-kenu Európa-bajnokságokon szereplő 30 legeredményesebb versenyzőjét tartalmazza. Az adatok 1997-től érvényesek, és a 2011-es gyorsasági kajak-kenu Európa-bajnokság után lettek frissítve.

Jegyzetek

További információk 
Az Európai kajak-kenu szövetség hivatalos oldala

Kajak-kenu
Sportversenyek